Kosin peut désigner :

Toponymie 
au Kosovo
 Kosin ou Kosinë, un village dans la municipalité de Ferizaj.

en Pologne
 Kosin, un village dans la voïvodie de Łódź,
 Kosin, un village dans la voïvodie de Lublin,
 Kosin, un village dans la voïvodie de Lubusz,
 Kosin, un village du powiat de Drawsko dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale,
 Kosin, un village du powiat de Pyrzyce dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale.

Homonymie de localités